І́кер () — баскське чоловіче ім'я.

=Відомі носії
 Ікер Касільяс (1981) — іспанський футболіст.
 Ікер Мартінес (1977) — іспанський моряк.
 Ікер Муньяїн (1992) — іспанський футболіст.
 Ікер Ромеро (1980) — іспанський гандболіст.

Географія
 Ікер (ном) — 6-й ном Верхнього Єгипту.